Marama o Márama puede referirse a:
 Marama, personaje de la historieta Mampato.
 Marama, personaje de la mitología polinésica.
 Márama, grupo musical uruguayo.
 Marama Vahirua, futbolista tahitiano.